La Second Division 1895-1896 fu il quarto campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Liverpool.

George Allan (Liverpool) fu il miglior marcatore del torneo con 26 realizzazioni.

Squadre partecipanti

 Rotherham Town

Classifica finale

Play-off

Verdetti
 Ai play-off Liverpool e West Bromwich ottennero la permanenza in First Division.
 Small Heath retrocesso in Second Division 1896-1897.
 Manchester City, squadra della Second Division, rimane nella sua categoria.

Tabellone

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1895-1896
FA Cup 1895-1896

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1895
Calcio nel 1896